SERPINA4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 427 амінокислот, а молекулярна маса — 48 542.

Кодований геном білок за функціями належить до інгібіторів протеаз, інгібіторів серинових протеаз. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки